

Гатч — місто, штат Юта
 Гатч — селище, штат Нью-Мексико

Див. також 
 Гетч